Montlaur puede referirse a: 

 Montlaur, comuna francesa situada en Aude.
 Montlaur, comuna francesa situada en Aveyron.
 Montlaur, comuna francesa situada en Alto Garona.